Летиція Дош (фр. Lætitia Dosch; нар. 1 вересня 1980) — французька і швейцарська акторка, драматург і театральна режисерка.
 Дош (фр. Dosches) — муніципалітет у Франції, у регіоні Шампань-Арденни, департамент Об.